ZAJ steht für:
 Flughafen Sarandsch (IATA-Code), Flughafen in Sarandsch, Afghanistan

zaj steht für:
 Zaramo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Zaramo (Volk) in Tansania

Zaj steht für:
 Zaj (Künstlergruppe), Gruppe avantgardistischer Musiker und Performance-Künstler

Abkürzung